Nieuport kan syfta på följande:

 Nieuport, fransk flygplanstillverkare 1909–1932
 Nieuport 28, flygplansmodell från tiden för första världskriget
 Édouard Nieuport (1875–1911), fransk flygare och flygplanskonstruktör
  Nieuport, franskt namn för Nieuwpoort, stad i Flandern, Belgien